Ribera de los Molinos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ribera de los Molinos (vattendrag i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Arroyo de los Molinos (vattendrag i Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Zamora), 

Robotskapade Spanienförgreningar